Phreatodesmus är ett släkte av mångfotingar. Phreatodesmus ingår i ordningen banddubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Phreatodesmus